Willowbrook può riferirsi a diverse località statunitensi:
Willowbrook (California)
Willowbrook (contea di DuPage, Illinois)
Willowbrook (contea di Will, Illinois)
Willowbrook (Kansas)